Municipio de Rockland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rockland (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ontonagon.
 Municipio de Rockland (condado de Berks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.
 Municipio de Rockland (condado de Venango, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Venango.